Verla – villaggio della Finlandia
 Verla – paese del Trentino-Alto Adige, capoluogo del comune di Giovo
 Francesco Verla – pittore italiano